Святой Емельян:

 Емельян Доростольский, святой мученик (+362)
 Емельян из Верчелли, святой епископ (+520), память 11 сентября
 Емельян из Ланьи, святой игумен (+675), память 10 марта
 Емельян из Бордо, святой затворник (+767), память 7 января
 Емельян Кизический, святой епископ, (+820), память 8 августа

Примечания 

it:Sant'Emiliano